Rue d'Avignon à Lyon
 Rue d'Avignon à Paris.